Чемпіонат Австрії 1969—1970 () — 59-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Десятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1970
Австрія
Австрія
1969 в австрійському спорті
1970 в австрійському спорті